Anajatuba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Anajatuba (ort), Maranhão, 
 Anajatuba (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar